Dragon's Lair Part II: Escape from Singe's Castle – videogioco del 1987 per home computer a 8 bit
 Dragon's Lair: Escape from Singe's Castle – videogioco del 1990 per computer a 16 bit, seconda parte di Dragon's Lair
 Dragon's Lair II: Time Warp – videogioco arcade del 1991 convertito per molte piattaforme